

Geografia
 Soa – comune del Camerun nel dipartimento di Méfou e Afamba

Sigle 
 Safe operating area  – le condizioni di tensione e corrente nelle quali un dispositivo semiconduttore di potenza può funzionare senza danneggiarsi.
 School of the Americas – scuola di addestramento della United States Army, ora denominata Western Hemisphere Institute for Security Cooperation.
 Service-oriented architecture  – architettura software atta a definire l'uso dei servizi per supportare le richieste degli utenti.
 Sistema olfattivo artificiale  – permette di riprodurre artificialmente le prestazioni di riconoscimento e classificazione di odore, che si verificano all'interno di un organismo vivente, utilizzando sensori chimici e software di elaborazione dati.
 Società organismi di attestazione  – organismi di diritto privato, autorizzati dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, che accertano ed attestano l'esistenza nei soggetti esecutori di lavori pubblici degli elementi di qualificazione, ovvero della conformità dei requisiti alle disposizioni comunitarie in materia di qualificazione dei soggetti esecutori di lavori pubblici.
 Sottoprodotti di origine animale  – definizione di materiali di origine animale (ad es. scarti di macellazione) non più destinati al consumo umano.
 Sigurnosno obavještajna agencija  – agenzia di spionaggio croata.
 Start of Authority  – record usati per la gestione delle zone DNS.
 State of Alert  – band hardcore punk statunitense.
 Statement of Applicability – Dichiarazione di Applicabilità, norma ISO/IEC 27001 (Sistemi di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni).
 Sindrome orale allergica

Codici 
 soa – codice ISO 639-3 della lingua thai song

Musica 
 SOA Records  – etichetta discografica italiana attiva dal 1989 e specializzata in hardcore punk